Inundatiemonument Middelburg
 Inundatiemonument Ritthem
 Inundatiemonument Sint-Laurens
 Inundatiemonument Veere
 Inundatiemonument Vlissingen
 Inundatiemonument Westkapelle